Кит — животное из инфраотряда китообразных. Также может означать:

Разное 
 Кит () — экваториальное созвездие.
 «Кит» — связной радиоприёмник Р-250.
 «Кит» — советская/российская противокорабельная тепловая торпеда калибра 650 мм.
 Кит () — британское мужское имя нехристианского происхождения, иногда ошибочно транслируемое как Кейт
 Кит-объектив — фотообъектив, продаваемый в комплекте с фотокамерой.

Корабли и суда 
 Кит (подводная лодка) — российская подводная лодка 1915 года.
 Подводные лодки проекта 627(А) «Кит» — проект советских атомных подводных лодок первого поколения.
 Опытовое судно «Кит» — корабль для испытаний радиологического оружия на островах Ладожского озера.
 «Кит» () — тайваньский танкер-«суперскиммер».

Фильмы 
 «Кит» () — фильм 2008 года.
 «Кит» () — фильм 2022 года.
  () — британский фильм 2013 года, режиссёр Олрик Райли.

Персоналии 
 Кит, Андрей Богданович (род. 1971) — украинский политик.
 Кит, Артур (1866—1955) — британский анатом и антрополог.
 Кит, Артур Берридейл (1879—1944) — британский санскритолог и индолог, специалист по конституционному праву.
 Кит, Борис Владимирович (1910—2018) — учёный в области астронавтики, математик, физик, химик.
 Кит, Брайан (при рождении Роберт Алба Кит; 1921—1997) — американский актёр.
 Кит, Григорий Семёнович (1930—2020) — советский и украинский учёный в области механики.
 Кит, Данкан (род. 1983) — канадский хоккеист.
 Кейт, Джеймс (1696—1758) — российский генерал, позднее прусский фельдмаршал.
 Кейт, Джордж (ок. 1693—1778) — шотландский дворянин.
 Кит, Дэвид (род. 1954) — американский актёр и режиссёр.
 Кит, Михаил Иванович (род. 1943) — советский и российский оперный певец.
 Кит, Олег Иванович (род. 1970) — российский врач-хирург, онколог.
 Кит, Роберт (имя при рождении Ролланд Кит Ричи; 1898—1966) — американский актёр.
 Кит, Татьяна Орестовна (род. 1994) — украинская спортсменка, борец вольного стиля.
 Кит, Тоби (род. 1961) — американский исполнитель кантри-музыки.

Топонимы 
 Кит — округ в штате Небраска (США).
  — город в округе Мори на северо-востоке Шотландии.

См. также 
 Китт
 Кейт